Wolfsloch bezeichnet

 Wolfsloch (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 ein in zu transportierende Werksteine geschlagenes Loch, das als Lastaufnahmemittel fungiert, siehe Steintransport#Wolf

Siehe auch:
 Wolfslöcher